Borsányi ist der Familienname folgender Personen:

 Csilla Borsányi (* 1987), ungarische Tennisspielerin
 Ferenc Borsányi (1902–1958), ungarischer Fußballspieler